Barrett Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Barrett Island (Maryland)
 Barrett Island (Minnesota)

in Antarktika:
 Barrett Island (Antarktika)